Miejscowości w USA:
 St. Johnsbury – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Caledonia
 St. Johnsbury – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Caledonia

Gminy w USA:
 St. Johnsbury (ang. St. Johnsbury Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Caledonia